Коза́ может означать:

 Коза — самка животных рода горных козлов ().
 Коза домашняя () — домашнее животное из рода горные козлы.
 Коза с Козлятами — часть созвездия Возничего, в античности иногда трактовавшаяся как самостоятельное созвездие.
 Коза (жест) — жест пальцами в виде двух рогов.
 Коза (лодка) — гребная лодка для сетевого рыболовного промысла на Чёрном и Азовском морях.

Населённые пункты
 Коза (Ярославская область) — село в Первомайском районе Ярославской области (Россия).
 Коза (Запорожская область) — село в Бердянском районе Запорожской области (Украина).
 Коза — до 1963 года название деревни Боровая в Демянском районе Новгородской области.
 Коза — до 1946 года название села Лиманы в Березанском районе Николаевской области.

См. также 
 Коза ностра — сицилийская мафия.
 Козы (значения)